Die elfte U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1969 in Bangkok (Thailand) ausgetragen. Das Turnier begann am 15. April und endete am 30. April. Sieger wurden Birma und die Gastgeber, da das Endspiel mit einem Unentschieden geendet hatte.

Modus 
Die 15 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils vier bzw. drei Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Birma wurde zum sechsten Mal, Thailand zum zweiten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1969 auf rsssf.com (englisch)

1969
Fußballveranstaltung 1969
Fußball (Thailand)
Sportveranstaltung in Bangkok